Maria Lluïsa d'Espanya (emperadriu romanogermànica) (1745 - 1792).
 Maria Lluïsa d'Espanya (reina d'Etrúria) (1782 - 1824).